Acatipa es una población mexicana del municipio de Tlanchinol, Hidalgo. Cuenta con una población de 674 habitantes.

Referencias 

Localidades del municipio de Tlanchinol